Einhornhöhle ist der Name folgender Schauhöhlen:

 Einhornhöhle (Harz) im Mittelgebirge Harz bei Scharzfeld, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland
 Einhornhöhle (Österreich) im Bergmassiv Hohe Wand bei Dreistetten, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich

Siehe auch: Höhle des Einhorns in Frankreich